Людми́ла Васи́льева:
 Васильева, Людмила Николаевна (1930—1949) — чувашская поэтесса.
 Васильева, Людмила Фёдоровна (род. 1955) — профессор, доктор наук.
 Васильева, Людмила Сергеевна (род. 1984) — паралимпийская чемпионка (фехтование).